

Визначення 
CCO — загальновживана абревіатура для означення керівників:
 CCO () — керівник, відповідальний за непрямі доходи
 CCO () — керівник, відповідальний за відповідність, погодженість
 CCO () — керівник, відповідальний за комунікації та зв'язки з громадськістю
 CCO () — комерційний директор: визначає маркетингову стратегію підприємства, ухвалює рішення на вищому рівні, керує роботою маркетингової служби підприємства, що належить до категорії топменеджменту, вищого керівництва підприємства.
 CCO () — керівник, відповідальний за контент.
 CCO () — головний креативний директор, найвища посада в креативній індустрії.

Опис посад 
Всі вище перелічені посади відносяться до топменеджменту організації.

Багатозначні терміни